Grand-Place de Bruxelles peut faire référence à :
 La Grand-Place de Bruxelles
 La Grand'Place de Bruxelles, un film documentaire sur la dite-place.

Voir aussi 
 Grand-Place (homonymie)